FC Bohemians 1905 Praag; de traditionele club die jarenlang in de hoogste klasse speelde en ook Europees voetbal speelde.
 Bohemians Praag (Prosek); voorheen bekend als FC Střížkov Praag 9 uit het stadsdeel Prosek, maar de club nam in 2005 de naam Bohemians Praag aan toen de oude club failliet ging. De oude club werd echter gered en zo waren er dus 
nu twee clubs met dezelfde naam. Deze club promoveerde in 2008 naar de hoogste klasse.
 HC Bohemians; een hockeyclub uit Praag.